El nombre Mark Reynolds puede referirse a las siguientes personas:

Mark Reynolds, regatista estadounidense;
Mark Reynolds, futbolista escocés.